Bohlin est un nom de famille d'origine suédoise.
 Folke Bohlin (1903 - 1972), skipper suédois
 Folke Bohlin (né 1931), musicologiste suédois
 Karl Bohlin, mathématicien du  et du début du 
 Il a travaillé sur les équations de Hamilton-Jacobi ; d'autres de ses travaux ont été utilisés par Henri Poincaré pour le problème à N corps 
  (1869-1956), botaniste et phycologue suédois, dont l’abréviation botanique standard est Bohlin
 Nils Bohlin (1920 - 2002), inventeur suédois

Notes 

Homonymie de patronyme suédois